Матейовский () — чешская фамилия. Известные носители:

 Матейовский, Марек (род. 1981) — чешский футболист.
 Матейовский, Михал (род. 1985) — чешский автогонщик.
 Матейовский, Радек (род. 1977) — чешский хоккеист.